Jeffs ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Richardson Jeffs (1893–1959), US-amerikanischer Konteradmiral sowie Militärgouverneur und Landeskommissar der USA in Bremen
 Chris Jeffs  (* 1976), britischer Electronica-Musiker, DJ und Labelbetreiber, siehe Cylob
 Christine Jeffs (* 1963), neuseeländische Filmregisseurin
 Toni Jeffs (* 1968), neuseeländische Schwimmerin
 Warren Jeffs (* 1955), Prophet der Fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage